Очистка — многозначный термин.

Термин 
 В технике
Комплекс мероприятий по удалению загрязнений и вредных веществ:
 Очистка воды
 Очистка грунтов
 Очистка сточных вод
 В компьютерном деле
Процесс улучшения, упорядочения структуры:
 Очистка данных

Топоним 
 Очистка — деревня в Велижском районе Смоленской области России.

См. также 
 Уборка